Угарци могу да буду:

 Угарци (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Угарци (Босанско Грахово), насеље у општини Босанско Грахово, Федерација БиХ, БиХ
 Угарци (Пожега), насеље у општини Пожега, западна Славонија, Република Хрватска